Anna Marie Braniborsko-Ansbašská (28. prosince 1526, Krnov – 20. května 1589, Nürtingen) byla braniborsko-ansbašskou princeznou a sňatkem württemberskou vévodkyní.

Život 
Anna Marie se narodila v Krnově jako nejstarší dcera markraběte Jiřího Braniborsko-Ansbašského a jeho druhé manželky Hedviky Minsterberské, dcery Karla I. Minsterberského. Anna Marie vyrůstala jako luteránka a 24. února 1544 se v sedmnácti letech stala manželkou o jedenáct let staršího Kryštofa Württemberského. Na začátku vlády svého syna Ludvíka byla jeho poručnicí. PO smrti svého manžela Kryštofa žila přes dvacet let na hradě Nürtingen, kde v roce 1589 zemřela.

Po ztrátě manžela a nejstaršího syna v roce 1568 se bláznivě zamilovala do o dvacet let mladšího lankraběte Jiřího I. Hesensko-Darmstadtského. Brzy poté se psychicky pomátla a byla uzavřena před světem. Jiří I. se později oženil s její dcerou Eleonorou.

Zemřela v květnu roku 1589 a byla pohřbena v kolegiátním kostele svatého Jiří v Tübingenu.

Potomci 
Z čtyřiadvacetiletého manželství se narodilo dvanáct dětí:

 Eberhard Württemberský (7. ledna 1545 – 2. května 1568)
 Hedvika Württemberská (15. ledna 1547 – 4. března 1590), ⚭ 1563 Ludvík IV. Hesensko-Marburský (27. května 1537 – 9. října 1604), lankrabě hesensko-marburský
 Alžběta Württemberská (3. března 1548 – 28. února 1592)
 Sabina Württemberská (2. července 1549 – 17. srpna 1581), ⚭ 1566 Vilém IV. Hesensko-Kasselský (24. června 1532 – 25. srpna 1592), lankrabě hesensko-kasselský
 Emílie Württemberská (19. srpna 1550 – 4. června 1589), ⚭ 1578 falckrabě Richard Simmernsko-Sponheimský (25. července 1521 – 13. ledna 1598)
 Eleonora Württemberská (22. března 1552 – 12. ledna 1618),
 ⚭ 1571 Jáchym Arnošt Anhaltský (21. října 1536 – 6. prosince 1586), princ askánský a vévoda Anhaltska
 ⚭ 1589 Jiří I. Hesensko-Darmstadtský (10. září 1547 – 7. února 1596), lankrabě hesensko-darmstadtský
 Ludvík III. Württemberský (1. ledna 1554 – 8. srpna 1593), vévoda württemberský,
 ⚭ 1575 Dorota Uršula Bádensko-Durlašská (20. června 1559 – 19. května 1583)
 ⚭ Uršula Falcko-Veldenzská (24. února 1572 – 5. března 1635)
 Maxmilián Württemberský (27. srpna 1556 – 17. března 1557)
 Oldřich Württemberský (květen 1558 – 7. července 1558)
 Dorotea Marie Württemberská (3. září 1559 – 23. března 1639), ⚭ 1582 Ota Jindřich Falcko-Sulzbašský (22. července 1556 – 29. srpna 1604)
 Anna Württemberská (12. června 1561 – 7. července 1616),
 ⚭ 1582 Jan Jiří Volovský (17. června 1552 – 6. července 1592), kníže olavský a volovský
 ⚭ 1594 Friedrich IV. Lehnický (20. dubna 1552 – 27. března 1596), kníže lehnický
 Žofie Württemberská (20. listopadu 1563 – 21. července 1590), ⚭ Fridrich Vilém I. Sasko-Výmarský (25. dubna 1562 – 7. července 1602), vévoda sasko-výmarský

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Německé princezny
Württemberské vévodkyně
Narození 28. prosince
Narození v roce 1526
Narození v Krnově
Úmrtí 20. května
Úmrtí v roce 1589
Hohenzollernové
Ženy